Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale Philipp Kohlschreiber 6-1, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Philipp Kohlschreiber (finale)
 Lars Burgsmüller (semifinali)
 Michal Tabara (Campione)
 Olivier Patience (quarti di finale)

 Jiří Vaněk (semifinali)
 Wesley Moodie (quarti di finale)
 Michel Kratochvil (primo turno)
 Danai Udomchoke (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2004